Kilbert ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Kilbert (* 1965), Schweizer Leichtathlet
 Porter Kilbert (1921–1960), US-amerikanischer Jazz- und Rhythm-&-Blues-Saxophonist

Siehe auch:
 Orgelbau Rainer Kilbert